Woodworth può riferirsi ad alcune località:

Canada
Woodworth (Manitoba)

Stati Uniti
Woodworth (Dakota del Nord)
Woodworth (Louisiana)